A 64992-es gyártmány a T-100 fegyverzetével szerelt szovjet könnyű tank fejlesztési projektje volt. Az A 100. Fejlesztési Intézet és a GSKB-47 (Állami Megrendelésekre Specializálódott Fejlesztési Iroda) közös munkája az 1960-as évek közepén. A jármű megfelelő páncélzattal rendelkezett, hogy védve legyen a 90 mm-es lövedékektől bármely távolságból (frontális találatnál).

A T-100 LT egy nagyon kicsi, gyors és rugalmas tank. A tankot alacsony profilúra tervezték, hogy gyors és mozgékony legyen. A kialakításának köszönhetően könnyen elrejtőzik és tökéletes a passzív felderítésben.

Története
Az 1960-as évek közepén a Szovjetuniót kibővítették, hogy egy új könnyű tankot hozzon létre, amennyire csak lehetséges, könnyű járművekkel egyesítve. A tank legmegfelelőbb alapja a Object 765 gyalogsági harci jármű volt. A művetet a VNII-100 bízta meg. A fegyverkomplexumot a GSKB-47 fejlesztette. A T-100 komplexet fő fegyverzetként szerelték fel és telepítette az L.S. Trojanov mérnök.

Az építmény leírása
A projekt szerint a könnyű tank klasszikus elrendezést kapott a motor hátsó részével, a vezetőt a tank elején a bal oldalon kellett elhelyezni. A tankot ejtőernyővel lett ellátva.

Páncél és torony
A tank testét hengerelt acéllemezekből kellett készíteni. Az elülső rész egy külső 70 mm-es acéllemezzel és egy belső 12 mm-es acéllemezzel van kombinálva, amelyhez 100 mm üvegszálat helyeztek. Egy ilyen rendszer alkalmazása 430..450 mm vastag homogén (acél) páncéllal volt egyenértékű. A tank az elülső rész dőlésszögének köszönhetően az AMX–13, a Centurion, az M48 Patton, az M41 Bulldog tankok páncéltörő lövedékei minden távolságban védve volt. Ezenkívül védelmet nyújtott a 105 mm-es ágyúval felszerelt M60 és a "Leopard 1" 300 méteres távolságból, valamint a 120 mm-es ágyúval felszerelt Chieftain tankok 1000 m távolságból leadott lövéseikkel szemben. A páncéllemezek védték a legénységet a 20 mm-es automata fegyverek lövésétől, amelyek a NATO országaiban szolgáltak és páncélos személyszállítókra voltak felszerelve. A motor-váltó rekesz teteje 20 mm vastag alumínium páncélötvözetből állt. A (tank) test alja elöl - 16 mm, hátul - 6-8 mm vastag lemezből volt.

A torony öntött volt. Az elülső részében a páncél vastagsága 155 mm volt 30 °-os dőlésszögben, ami egyenértékű 180 mm vastagságnak felel meg a normál körülmények között. A torony tányér vastagsága 40..50 mm, a tető - 12..26 mm. Lövegsüllyedés - 5°/Lövegemelkedés +15°

Fegyverzet
A harckocsiágyú 100 mm-es T–100 rakéta-rendszert kellett használnia. Az ágyú lehetővé tette a 100 mm-es aktív/reaktív halmozható lövedékek kilövését. A közvetlen lövés hatótávolsága 1200-1360 méter és a páncélátütési képessége 350-400 mm. Az ilyen lövedékek kezdeti sebessége 790 m/s (2844 km/h), a maximális sebessége pedig 1200 m/s (4320 km/h). Ezenkívül lehetséges volt a nagy robbanásveszélyes töredezettségű lövedék tüzelése 12 kg teljes tömeggel és 2 kg robbanó tömeggel. Az ilyen lövedékek kezdeti sebessége 460 m/s (1656 km/h) , a hatótávolság pedig 7200 méter. A komplex kis mérete lehetővé tette egy hatcsöves revolvertöltőrendszer alkalmazását. A "revolver" dobot két cellán át kellett görgetni, ami lehetőséget adott arra, hogy kétféle lőszert helyezzenek el a dobban. Egy másik típusú lőszerre való áttérést egy töltő végezte el, aki a lövedékeket helyezte át egyik cellából a másikbva. A lőszerrekeszben 40 lövedék fért el. Ezenkívül 4-ről 6 indítóra tervezték a 9M14 "Malyutka" ATGM ágyú használatát.

A motor és a sebességváltó
A tank testmagasságának csökkenésével összefüggésben jelentős változás történt a motorban. A motor (UTD–20) 300LE /200kW-os 6 hengeres(V6-os) dízel motor és 70 km/h maximális sebességgel.

Alváz
A harckocsi futóműve megegyezett a BMP–1-el, és mindegyik oldalról hét futógörgő volt, de erőteljesebb fenntartások miatt elveszett a vízzel szembeni akadályok leküzdésének képességét.

Legénység (3 fő)
Parancsnok, vezető, lövegkezelő.

Projektértékelés 
Az egész fegyverzetkomplexum kialakítása egyszerű és kicsi volt. A páncélok behatolása és a közvetlen lövés hatóköre meghaladta az akkori hazai és külföldi társait. Ezenkívül a komplexum nem csak könnyű tankkal, hanem hasonló tömegű BMP–1 típusú tankkal is felszerelhető. A töltő mechanizmus lehetővé tette, hogy a fegyver sokkal gyorsabban töltse be a lövedéket, mint a klasszikus tüzérségi rendszerek, és csaknem azonnal betöltött a következő lövésre. A hidrosztatikus ágyú felépítésének során felmerülő követelmények hiánya lehetővé tette az olcsóbb karok stabilizátorainak használatát és a legyőzhetetlen magatartás biztosítását. A már könnyű fegyveres PT–76B tankokhoz képest az új tank nagyobb harci képességekkel rendelkezett, miközben fenntartotta a megbízhatóság, a költség és a gyárthatóság fő mutatóit. A számítások magas szintje és a tervezés kidolgozása ellenére a 64992 számú projekt nem az alacsony alapszintű szabványosítás miatt alakult ki. Ellenben a víz akadályait önmagában nem képes leküzdeni. A jövőben a könnyű tankok létrehozásának témája visszatért az 1970-es években, amikor új tankot hoztak létre az Objekt 934-et klasszikus ágyúval felszer:

Jegyzetek